Formerie é uma comuna francesa na região administrativa de Altos da França, no departamento de Oise. Estende-se por uma área de 12.82 km². 

Em 1 de janeiro de 2019, incorporou a antiga comuna de Boutavent ao seu território.

Demografia

Comunas de Oise